Horisont kan syfta på:

 Horisont – linje i blickfältet där markytan och himlen möts
 Horisont – skiktning parallellt med markytan, se jordmån
 Horisont (tidskrift) – finlandssvensk kulturtidskrift utgiven av Svenska Österbottens litteraturförening
 Horisont (årsbokserie) – facklitterära årsböcker utgivna på Bertmarks förlag
 Horisont (litterär kalender) – litterär kalender utgiven på Bonniers Förlag

Se även 

 Jordmån